Bizcochito puede referirse a varios artículos:
 diminutivo de bizcocho;
 Bizcochito de grasa, galleta salada Argentina,
 Bizcochito (Nuevo México), galleta de mantequilla de Nuevo México (EE.UU),
 Bizcochito (canción), tema de 2022 de la artista española Rosalía.